Pahuatlan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pahuatlán de Valle, kommunhuvudort, Puebla, 
 Pahuatlán, kommun, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar